Leiser steht für:

 Leiser (Familienname), deutscher Familienname
 Leiser Berge, Region in Niederösterreich
 Naturpark Leiser Berge, Naturpark in Niederösterreich 
 Leiser Handelsgesellschaft, deutscher Schuheinzelhändler

Siehe auch:
 Leyser
 Leysser